Открытый чемпионат Уэльса по снукеру 2000 (, также известен как Regal Welsh Оpen 2000 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 24 по 30 января 2000 года в Кардиффе (Уэльс). Победителем турнира стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале Стивена Ли со счётом 9:8.

Результаты

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Уэльса по снукеру
2000 год в снукере
2000-е годы в Уэльсе
Спортивные соревнования в Кардиффе
Спорт в Великобритании в 2000 году
Январь 2000 года